Schult puede referirse a:
 (Hans-Jürgen) "HA" Schult
 Jürgen Schult